The Young Ones, Cliff Richard és a The Shadows hatodik nagylemeze
The Young Ones (dal)
The Young Ones (film)
The Young Ones (televíziós sorozat)